Slovo žíla se používá pro více významů:

 žíla (biologie) – typ cévy, kterou proudí krev směrem k srdci
 žíla (geologie) – termín z geologie označující malé výlevné těleso do okolních hornin
 žíla (vodič) – v elektrickém kabelu jeden vodič, spíše s celistvým jádrem než lankovým
 žíla – moravské nářeční označení pro pomlázku

osoby
 Vojtěch Žíla (* 1942) – český botanik a astronom

Související články 
 Žilka
 Žilnatina

Externí odkazy